Why Me (Styx), een single uit 1979
 Why Me (Irene Cara), een single uit 1983
 Why me?, een single van Linda Martin, winnaar van het Eurovisiesongfestival in 1992